Segonzac se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michel Segonzac
 Geneviève Segonzac